Model steht für:

 Model, Person, die sich zu kommerziellen oder künstlerischen Zwecken abbilden lässt
  Model, Objekt in einer Softwarearchitektur, siehe Model View Controller
 Model (Form), Hohlform zum Formen z. B. von Ton, Gips, Wachs oder Gebäck
  Model, Druckform im Textildruck, siehe Blaudruck #Model
 Das Model, Hit der deutschen Gruppe Kraftwerk (1978)

Unternehmen:
 Model Holding, Schweizer Verpackungshersteller
 Model Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1900–1917)
 Model Gas Engine Company (Kalifornien), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1904–1905)
 Model Gas Engine Works, ehemaliger US-amerikanischer Motoren- und Automobilhersteller
 Model Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

geografisch:
 Model (Fluss), im Westen von Mecklenburg
 Modla, deutsch Model oder Morellenbach, Nebenfluss der Elbe in Tschechien
 Model (Pacyna), Dorf in der Gemeinde Pacyna, Polen

Model ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Elias Model (unbekannt–1760), jüdischer Hoffaktor in der Grafschaft Oettingen
 Daniel Model (* 1960), Schweizer Unternehmer
 Else Model (1871–1953), deutsche Schriftstellerin
 Hanns Model (1908–1983), deutscher Glasschleifer und Kunsthandwerker
 Hansgeorg Model (1927–2016), deutscher Brigadegeneral
 Johann Georg Model (1711–1775), deutsch-russischer Pharmazeut
 Lisette Model (1901–1983), österreichisch-amerikanische Fotografin
 Marx Model (gest. 1709), deutsch-jüdischer Hoffaktor in Ansbach

 Walter Model (1891–1945), deutscher Heeresoffizier, Generalfeldmarschall im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:

 Modl
 Modell (Begriffsklärung)